Xarifa (arabisch für „Die Schöne“) bezeichnet

 Xarifa (Schiff), Segelyacht und ehemaliges Forschungsschiff von Hans Hass
 USS Xarifa (SP-581), ehemaliges Patrouillenboot der US Navy